Oss Willium es un personaje perteneciente a la saga de películas de ciencia ficción Star Wars.

Comenzó a entrenarse como Jedi bajo la tutela del maestro Garnoo, y acabó por completar su entrenamiento con el maestro Thon con el que desarrolló completamente sus habilidades.

Fue el primero en saludar a Nomi Sunrider cuando está llegó por primera vez a Ambria para entregar los cristales que su marido Andur Sunrider le había entregado antes de morir, como presente para el maestro Thon.

Personajes Jedi de Star Wars